El término agujeta puede referirse a:

 Agujetas: dolor o molestia localizada después de realizar ejercicio intenso tras un período carente de actividad física.
 Agujetas: cordones, trenzas, cintas o pasadores. Método de sujeción del calzado al pie.
 Agujetas: nombre común que se da en general a los peces de la familia Ctenoluciidae.
 Agujetas: nombre común que se da en general a las aves limícolas del género Limnodromus.
 Agujeta: nombre común en Cuba de un tipo de pimiento.